Кондуранго () — растение семейства Кутровые, вид рода Гонолобус.

Распространение и экология 
Ареал вида охватывает весь андский регион Южной Америки от Колумбии и Эквадора до Аргентины. Растение также культивируется в Восточной Африке.

Биологическое описание 
Вьющаяся взбирающиеся по деревьям лиана. Ствол может достигать толщины 10 см. Листья супротивные, сердцевидно-овальные, черешковатые, с обеих сторон опушённые. Цветки мелкие зеленоватые, собранные в дихотомические соцветия, выделяющиеся из углов листьев.

Химический состав 
В коре растения содержится до 2,5% кондурангогликозида, образованного генином кондурангином и пятью молекулами моносахаридов, в числе которых глюкоза и дезоксисахар. При гидролизе гликозида отщепляются коричная и уксусная кислоты.

Сырьё 
Собирается кора кондуранго трубками или желобообразными кусками. Её толщина варьирует от 1 до 6 мм. Наружная поверхность коры бугристая серовато-бурая, внутренняя — желтоватая с продольными бороздками. Изломы коры ровные, местами с торчащими длинными мягкими волокнами. Вкус горьковато-вяжущий. Запах слабый, характерный для данного сырья.

Использование 
Местное население употребляет порошок коры кондуранго при укусах змей, злокачественных язвах и ранах. С начала века кондуранго применялось как специфическое средство против рака желудка. Однако клинические исследования не подтвердили специфичность кодуранго как противоракового средства, но показали его высокую эффективность при тяжёлых формах катара желудка.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Rain-tree : Cundurango
 Botanical - A Modern Herbal : Cundurango

Кутровые
Флора Южной Америки
Лекарственные растения